Каяна (значения) — топоним:

 Каяна — муниципалитет в Бразилии.
 Каяна — река в Дагестане, Россия.
 Каяна — шведское и использовавшееся до 1917 года русское название города Каяани в Финляндии.

См. также 
 Каян
 Каяни